Il doppio del torneo di tennis Split Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Attila Sávolt che hanno battuto in finale Álex López Morón e Alberto Martín 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Bernardo Martínez /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)
 Marcos Ondruska /  Myles Wakefield (primo turno)

 Álex López Morón /  Alberto Martín (finale)
 Geoff Grant /  Attila Sávolt (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Split Challenger 1998